Coleford – miasto w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Coleford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Coleford – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)